Joan steht für:
 Joan (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 (2677) Joan, Asteroid des Hauptgürtels
 Joan (Arkansas), Ort im Clark County (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Joan of Lorraine, Drama von Maxwell Anderson aus dem Jahr 1946

Joan ist der Familienname folgender Personen:
 Bernat Joan i Marí (* 1960), spanischer Philologe, Schriftsteller und Politiker (ERC)
 Joel Joan (* 1970), katalanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Pere Joan i Tous (* 1952), spanischer Romanist
und der Künstlername von 
 Joan as Police Woman (* 1970), US-amerikanische Sängerin und Violinistin

Jo-Ann steht für:
 (2316) Jo-Ann, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Mount Joan